

Anno 
 971 o 971 a.C.

Codici 
 971 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lisbona, in Portogallo

Matematica 
 971 – numero